Le Sazka Tour (nommé , ou en français Tour de République tchèque jusqu'en 2020) est une course cycliste sur route par étape masculine disputée en République tchèque. Créé en 2010, il fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2011, en catégorie 2.2.

En 2021, la course est renommée Sazka Tour.

Palmarès 

|-
| colspan=4 align=center | Czech Cycling Tour
|-
| 2010
|  Leopold König
|  Tomáš Bucháček 
|  Michal Kadlec
|-
| 2011
|  Stanislav Kozubek
|  Dariusz Baranowski
|  Jiří Hudeček
|-
| 2012
|  František Padour
|  Pavel Kochetkov
|  Sven van Luijk
|-
| 2013
|  Leopold König
|  Kristian Haugaard
|  Sven van Luijk
|-
| 2014
|  Martin Mortensen
|  Nicolas Baldo
|  Maroš Kováč
|-
| 2015
|  Petr Vakoč
|  Jan Bárta
|  Zdeněk Štybar
|-
| 2016
|  Diego Ulissi
|  Sebastian Langeveld
|  Davide Rebellin
|-
| 2017
|  Josef Černý
|  Jan Bárta
|  Jan Tratnik
|-
| 2018
|  Riccardo Zoidl
|  Andreas Schillinger
|  Aleksejs Saramotins
|-
| 2019
|  Daryl Impey
|  Lucas Hamilton
|  Michael Kukrle
|-
| 2020
|  Damien Howson
|  Jack Bauer
|  Markus Hoelgaard
|-
| colspan=4 align=center | Sazka  Tour
|-
| 2021
|  Filippo Zana
|  Tobias Halland Johannessen
|  Rein Taaramäe
|-
| 2022
|  Lorenzo Rota
|  Anthon Charmig
|  Kevin Colleoni
|}

Notes et références

Liens externes 
  
 Palmarès sur siteducyclisme.net